Albert Salat Martínez (nacido el 9 de febrero de 1991) es un jugador de baloncesto español que actualmente pertenece a la plantilla del CB Cornellá de la liga LEB. Mide 1,97 metros, y juega en la posición de escolta.

Trayectoria deportiva 

Procedente de la Cantera del Club "Secció Esportiva Santa Eulàlia" (SESE) en Barcelona, donde creció como jugador.
Pronto destacó por su gran nivel con el balón, siendo convocado en varias ocasiones con la selección Catalana.
Desde 2003 formó parte de las categorías inferiores del FC Barcelona para luego incorporarse en 2007 como júnior en el FC Barcelona. Reconocido como uno de los mejores jugadores del equipo durante dichas temporadas,actualmente está ligado como jugador del primer equipo.
Desde el 2009 juega habitualmente en el WTC Almeda Park Cornellà de la Adecco LEB Oro.

En 2009 Albert Salat se  proclamó campeón del concurso de triples de la 30 edición del Torneo Internacional Júnior de l’Hospitalet con el FC Barcelona. Torneo de gran prestigio internacional de donde han salido grandes estrellas tales como Juan Carlos Navarro o Pau Gasol entre otros muchos.

Reconocido por su carácter ganador y por ser un gran competidor nato, Albert Salat está considerado como una firme promesa y que a corto plazo estará jugando en ACB con un talento indiscutible para los expertos del deporte.

Referencias 

Baloncestistas de España
Baloncestistas de la Liga LEB
Deportistas de Cataluña